Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Katowice Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, kterou v úvodním kole hladce vyřadila Francouzka Pauline Parmentierová.

Vítězkou dvouhry se stala osmá nasazená Slovenka Dominika Cibulková, jež ve finále zdolala italskou turnajovou pětku Camilu Giorgiovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, první po více než dvou letech. Giorgiová odešla z katovické události potřetí za sebou jako poražená finalistka.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2016
WTA Tour 2016